Каддафи — ливийская фамилия:
 Ванис аль-Каддафи (1920, 1922 или 1924—1986) — последний премьер-министр Королевства Ливия (1968—1969).
 Муаммар Каддафи (1940, 1942—2011) — глава (фактически) Ливийской джамахирии (1969—2011).
 Мухаммад Каддафи (род. 1970) — старший сын Муаммара Каддафи, его единственный ребёнок от первого брака с Фатихой аль-Нури. Считался возможным преемником отца.
 
 Саади Каддафи (род. 1973) — третий сын Муаммара Каддафи, ливийский футболист. Бежал в Нигер, получил политическое убежище.
 Мутаззим Билла Каддафи (1974—2011) — четвёртый сын Каддафи, советник Службы госбезопасности Ливии. Погиб вместе с отцом.
 Ганнибал Каддафи (род. 1975) — пятый сын Каддафи.
  Айша Каддафи (род. 1976) — дочь Каддафи, бывший ливийский политический, общественный и военный деятель.
 Хамис Каддафи (род. 1983) (возможно погиб в 2011 или 2012) — младший (7-й) сын Каддафи, командир 32-й бригады специального назначения вооружённых сил Ливии.

Другое:
 «Каддафи» — крикетный стадион в Пакистане.
 Мечеть Каддафи — крупнейшая мечеть в Танзании.
 Мечеть Каддафи (с 2013 года — Национальная мечеть Уганды) — крупнейшая мечеть Уганды и всей Африки.

См. также 
 Каддафа